

В'язівниця — гміна в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 В'язівниця (Вйонзовниця) — село в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Вйонзовниця — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства